Ша́фер (; дослівно — улаштовувач) — особа, що перебуває при нареченому або нареченій у весільній церемонії і тримає вінець над їх головами під час проведення церковного обряду вінчання.

Прізвище 
 Владислав Шафер (1886—1970) — польський біолог, ботанік.
 Келлі Шафер (уроджена Вуд; нар. 1981) — шотландська керлінгістка.
 Наталі Шафер (1900—1991) — американська актриса театру, кіно і телебачення.
 Шафер Нахман Гершевич (Наум Григорович) (1931—2022) — радянський і казахський музикознавець, колекціонер, композитор і літературознавець.
 Шафер Реймонд Мюррей (1933—2021) — канадський композитор, письменник, педагог і захисник навколишнього середовища.

Інше 
 «Шафер» — американський фільм 1999 року.

Див. також 

 Шаффер
 Шефер
 Шаферман Гарольд Давидович (1932—1994) — поет-пісняр, відомий як Ігор Шаферан.